Володькино — название населённых пунктов.

Россия 
 Володькино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Володькино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.